El tren de las 3:10 (3:10 to Yuma en inglés) hace referencia a dos películas:

 El tren de las 3:10, película de 1957 dirigida por Delmer Daves.
 El tren de las 3:10, película de 2007 dirigida por James Mangold, remake de la anterior.